Ани́симова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы фамилии 
 Анисимова, Алина Юрьевна (1989) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Анисимова, Аманда (род. 2001) — американская теннисистка.
 Анисимова, Анастасия Тимофеевна (1919—2012) — советский хирург, участница Второй мировой войны.
 Анисимова, Вера Васильевна (род. 1952) — советская легкоатлетка (бег на короткие дистанции).
 Анисимова, Галина Александровна (1929—2018) — советская актриса.
 Анисимова, Домна Анисимовна (1815—1877) — российская поэтесса.
 Анисимова, Екатерина Спиридоновна — рабочая совхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 
 
 
 Анисимова, Таня (род. 1966) — американская виолончелистка и композитор.
 
 Анисимова, Юлия Евгеньевна (род. 1996) — российская футболистка. Составные фамилии 
 Анисимова-Александрова, Вера Васильевна (1906―1997) ― советский учёный-гистолог, доктор медицинских наук.
 Анисимова-Вульф, Ирина Сергеевна (1906—1972) — советская актриса, режиссёр.

 Населённый пункт 
 Анисимова — деревня в Алапаевском районе Свердловской области России.

 См. также 
 
 Анисимовы

 Примечания